Дивізія А 1964—1965 — 47-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вчетверте поспіль здобув Динамо (Бухарест).

Команди

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Штіїнца (Клуж) взяв участь у Кубку кубків 1965—1966 як переможець Кубку Румунії 1964—1965.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1964—1965
Румунія
Румунія
1964 у румунському спорті
1965 у румунському спорті